Danny Drenth (1963), Nederlands kunstenaar
 Elt Drenth (1949), Nederlands zwemmer
 Engbert Drenth (1945), Nederlands politicus
 Herman Drenth (1916-2000), Nederlands politicus
 Jan Anne Drenth (1941), Nederlands acteur
 Peter Drenth (1968), Nederlands politicus
 Piet Drenth (1935), Nederlands psycholoog
 Walter Drenth (1968), Nederlands hockeyer

Zie ook 
 Drent